Devils kan vara:

Devils (TV-serie)
Devils (musikalbum)

Se även
Devil